Ежево, Ёжево — топоним:

 Россия
 Ежево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Ежево — деревня в Бежецком районе Тверской области (Борковское сельское поселение).
 Ежево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области (Моркиногорское сельское поселение).
 Ежево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области (Фралёвское сельское поселение).
 Ёжево — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.

 Польша
 Ежево — сельская гмина (волость), входит в Свецкий повят Куявско-Поморского воеводства.

См. также 
 Ежово